Кийа́н () — кантон во Франции, находится в регионе Лангедок — Руссильон, департамент Од. Входит в состав округа Лиму.

Код INSEE кантона — 1126. Всего в кантон Кийан входят 18 коммун, из них главной коммуной является Кийан.

Коммуны кантона

Население 

Население кантона на 1999 год составляло 8 482 человек.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Кантон Кийан на карте Франции
 Население коммун департамента Од на сайте INSEE 

Кантоны департамента Од